Фихтельберг:

 Фихтельберг — гора в Рудных горах, самая высокая точка Саксонии.
 Фихтельберг — коммуна в Германии, в земле Бавария.